Pojem listopadová revoluce může znamenat:
 Listopadová revoluce (Německo) – převrat v Německu roku 1918
 Sametová revoluce – události v Československu roku 1989